

Палечниця — гміна в Прошовицькому повіті Малопольського воєводства
 Палечниця — село в гміні Недзьв'яда Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Палечниця — село в гміні Палечниця Прошовицького повіту Малопольського воєводства